"Man on the Edge" é um single da banda britânica de heavy metal Iron Maiden, do álbum de estúdio The X Factor, lançado  em 1995. A canção é baseada no filme Falling Down, estrelado por Michael Douglas. Foi o primeiro single lançado da banda com Blaze Bayley no vocal, que chegou ao primeiro lugar nas paradas da Finlândia.

Além de um entrevista com Bayley e outra faixa deThe X Factor, o single apresenta três canções originais que não fizeram parte da versão final do álbum. Esta foi uma das duas canções  da era Blaze Bazley a fazer parte da compilação Edward the Great, junto a Futureal, e ainda uma das três canções a fazer parte do Best of the Beast juntamente  a Sign of the Cross e Virus.

O Iron Maiden tocou constantemente essa canção durante a Ed Huntour em 1999, sendo uma das cinco canções da era Bayley a sobreviver em concertos após sua saída da banda  (As outras foram Lord of the Flies, Sign of the Cross, Futureal, e The Clansman).

Uma versão ao vivo desta canção de 1999 é apresentada no lançamento do single de 2000 The Wicker Man, com Bruce Dickinson no vocal.

Existem três vídeos feitos para esse single. Um deles foi filmada em Masada, Israel, o segundo é um vídeo mais cinematográfico da banda, a actuar como um homem se atira de um prédio, e o terceiro é um "sneak-peek" promo vídeo consistindo apenas em clipes de "comédia física", em preto e branco cinema mudo; foi utilizado para fins promocionais antes do lançamento. Esta terceira versão aparece em 'Easter Egg' no DVD 'Visions of the Beast'.

A canção apareceu no videogame "Carmageddon 2".

Curiosamente, a canção é considerada muita semelhante a outra canção da banda: "The Alchemist" do álbum The Final Frontier.

Faixas

CD 1 
 "Man on the Edge" (Blaze Bayley, Janick Gers) – 4:13
 "The Edge of Darkness" (Steve Harris, Bayley, Gers) – 6:39
 "Judgement Day" (Bayley, Gers) – 4:06
 "Blaze Bayley Interview, Part I" – 5:41

CD 2 
 "Man on the Edge" (Blaze Bayley, Janick Gers) – 4:13
 "The Edge of Darkness" (Steve Harris, Bayley, Gers) – 6:39
 "Justice of the Peace" (Harris, Dave Murray) – 3:33
 "Blaze Bayley Interview, Part II" – 5:56

12" disco 
 "Man on the Edge" (Blaze Bayley, Janick Gers) – 4:13
 "The Edge of Darkness" (Steve Harris, Bayley, Gers) – 6:39
 "I Live My Way" (Harris, Bayley, Gers) - 3:48

Integrantes 
 Blaze Bayley – vocal
 Dave Murray – guitarra elétrica
 Janick Gers – guitarra elétrica, backing vocals
 Steve Harris – baixo elétrico, backing vocals
 Nicko McBrain – bateria

Canções gravadas por Iron Maiden
Singles de 1995
Canções de heavy metal
Canções compostas por Janick Gers
Canções compostas por Blaze Bayley